Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 232001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 16 września 2001 do 10 marca 2005. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

232001-232100

232101-232200

232201-232300

232301-232400

232401-232500

232501-232600

232601-232700

232701-232800

232801-232900

232901-233000

Przypisy 

Lista planetoid 232001-233000